Tonda (Portugal), een plaats in Portugal
 Tonda (rivier), een rivier in Japan
 Tonda (orang-oetan), een bekende orang-oetan in de Verenigde Staten.